Сынтас — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сынтас — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Сынтас (бывшее Свободное) — село в Восточно-Казахстанской области в подчинении городской администрации Семея, упразднено в 2017 году.
 Сынтас — село в Павлодарской области в подчинении городской администрации Аксу.
 Сынтас (бывшее Северное) — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Сынтас — аул в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Сынтас — река в Актюбинской области.